Федосино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на берегу реки Утроя, в 16 км к юго-западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 66 жителей.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Пальцевской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)